Китай является третьим по величине рынком парков развлечений, уступая в мире лишь США и Европейскому союзу. Начиная с 1990-х годов в стране построены сотни парков развлечений, включая крытые семейные развлекательные центры, парки миниатюр, аквапарки, зоологические тематические парки, сафари-парки и морские парки (которые, в свою очередь, включают в свой состав океанариумы и аквариумы). Пик посещаемости китайских парков развлечений пришёлся на 2018—2019 года, после чего наступил существенный спад (2020—2022 года), вызванный строгими карантинными мерами, введёнными в связи с распространением COVID-19.

Бум развития парков развлечений подпитывается стремительным ростом китайского среднего класса. По итогам 2019 года размер китайского рынка парков развлечений (включая входные билеты, общественное питание, сувениры и проживание в отелях) превысил 300 млрд юаней. Основной доход паркам приносят внутренние китайские туристы, доля иностранных туристов незначительна.

Операторы 
По состоянию на 2019 год в десятку крупнейших мировых операторов парков развлечений входили три китайские компании:

 OCT Parks China (53,97 млн посетителей)
 Fantawild Group (50,39 млн посетителей)
 Chimelong Group (37,02 млн посетителей)

Среди операторов исторических парков лидирует Songcheng Group, среди операторов кино парков — Hengdian Group и Changchun Film Studio Group, среди операторов морских парков — Haichang Ocean Park Holdings и Wanda Group. Также на рынке Китая присутствуют такие глобальные игроки, как Walt Disney Attractions (США), Merlin Entertainments (Великобритания), Universal Parks & Resorts (США), Village Roadshow Theme Parks (Австралия), Lionsgate Entertainment (США), Sanrio (Япония) и Sega (Япония).

География 
По состоянию на 2018 год 34 % парков развлечений располагались в Восточном Китае, 17 % — в Южном Китае, 13 % — в Юго-Западном Китае, 12 % — в Северном Китае, 10 % — в Центральном Китае, 8 % — в Северо-Восточном Китае и 6 % — в Северо-Западном Китае. Самыми популярными форматами являются комплексные парки (сочетают в себе несколько форматов — от парков развлечений до аквапарков), парки приключений, парки культуры (в том числе парки миниатюр, парки по мотивам исторических эпох и этнографические деревни), парки по мотивам культовых комиксов, мультфильмов, кинофильмов и видеоигр, аквапарки и океанариумы.

Восточный Китай 
Восточный Китай включает в свой состав Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзян, Цзянси и Шаньдун.

Южный Китай 
Южный Китай включает в свой состав Гуандун, Гуанси, Хайнань, Гонконг и Макао.

Юго-Западный Китай 
Юго-Западный Китай включает в свой состав Чунцин, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и Тибет.

Северный Китай 
Северный Китай включает в свой состав Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шаньси и Внутреннюю Монголию.

Центральный Китай 
Центральный Китай включает в свой состав Хэнань, Хубэй и Хунань.

Северо-Восточный Китай 
Северо-Восточный Китай включает в свой состав Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.

Северо-Западный Китай 
Северо-Западный Китай включает в свой состав Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся и Синьцзян.

Примечания

Ссылки 
 Top 10 film & TV studios in China

Парки развлечений в Китае